Barolo peut faire référence à une commune italienne, à un vin, à des personnalités.

Toponymie et cépages 

 Barolo, une commune italienne de la province de Coni.
 Barolo (DOC), vignoble et vin italien.

Personnalités 

 Juliette Colbert de Barolo (1786-1864), fondatrice d'œuvres sociales et d'ordres religieux dans le Piémont, vénérable catholique, épouse de Tancredi Falletti Di Barolo ; 
 Ottavio Faletti di Barolo (1753-1828), essayiste, sénateur de l'Empire, père de Tancredi ;
 Tancredi Falletti Di Barolo (1782-1838), maire de Turin, fondateur des Sœurs de Sainte-Anne de Turin, vénérable catholique, fils d'Ottavio et époux de Juliette Colbert.

Demeures et immeubles 
 , palais des Barolo à Turin en Italie.
 Palacio Barolo, immeuble classé monument historique national à Buenos Aires en Argentine.